

Personen
Henk Grol, Nederlandse judoka

Overige
Grap
Grol, oude naam voor de plaats Groenlo
Grol, Drentse naam voor de plaats Grolloo

Zie ook
Groll (doorverwijspagina)